Evert Dudok (1959), Nederlands ingenieur, directeur en bestuurder
Willem Dudok (1884-1974), Nederlands architect en stedenbouwkundige

Zie ook
Dudok de Wit (doorverwijspagina)